Овидиюс Вербицкас (, род. 4 июля 1993) — литовский футболист, опорный полузащитник литовского клуба «Жальгирис» и сборной Литвы.

Клубная карьера 
С 15-ти лет Овидиюс Вербицкас играл за клуб «Роталис», который выступал в чемпионате Вильнюса (четвёртая лига Литвы) и призывался в юниорскую сборную Литвы. В 16 лет ездил на просмотр в «Вальядолид». Позже, в играх за сборную его заметили скауты «Зенита» и пригласили в питерский клуб.

С лета 2011 года Вербицкас играл за молодёжный состав «Зенита», первый матч за него сыграл в августе 2011, выйдя на замену в игре против дубля «Краснодара». Всего Овидиюс провёл за молодёжку «Зенита» 58 матчей и забил 6 голов. В сентябре 2012 года его включили в заявку основного состава «Зенита» на Лигу чемпионов.

В марте 2014 года на правах аренды перешёл в команду «Атлантас» из высшего дивизиона чемпионата Литвы.

В начале 2015 на правах свободного агента перешёл в клуб третьего испанского дивизиона «Марбелья». Летом 2015 года вернулся в «Атлантас».

В 2017 году стал игроком «Судувы».

В сборной 
26 марта 2016 года дебютировал за национальную сборную Литвы в товарищеском матче против России.

 Голы Овидиюса Вербицкаса за сборную Литвы

Достижения 
 «Судува»
 Чемпион Литвы (3): 2017, 2018, 2019
 Обладатель Суперкубка Литвы (2): 2018, 2019
Личные
 Лучший игрок литовского чемпионата:  2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Зенита
 Выступления за литовские команды
 Выступления за молодёжный состав Зенита 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Марбелья»
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Тараз»